Mordechaj Gur
 Gur-Baal
 Języki woltyjskie, języki gur